Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2007 war ein Snookerturnier, das vom 23. bis 25. November 2007 im BK Weekend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde zum dritten Mal in Folge Serhij Issajenko, der im Finale den Letten Artūrs Elsts mit 3:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Denis Grabe und Walerij Kowtun.

Beim erstmals ausgetragenen Damenwettbewerb setzte sich Wiktorija Nahorna im Endspiel mit 3:0 gegen Marija Issajenko durch. Tetjana Martynjuk belegte den dritten Rang und Daryna Krasnoschon wurde Vierte.

Herrenturnier

Modus 
Die 32 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Wie bereits zwei Jahre zuvor war das Turnier für ausländische Spieler geöffnet. Neben den 22 Teilnehmern aus der Ukraine kamen zehn Spieler aus fünf anderen Ländern, wobei Lettland (3) die meisten Teilnehmer stellte.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der Hauptrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
16 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde gegen Verlierer der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die sechs Teilnehmerinnen traten im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Das Finale wurde im K.-o.-System gespielt.

Turnierplan

Hauptrunde 

|}

1. Gewinnerrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der Hauptrunde)

|}

2. Gewinnerrunde 
2 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|}

1. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Verliererinnen der Hauptrunde gegen Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|}

2. Verliererrunde 
2 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Verliererrunde)

|}

3. Verliererrunde 
2 Spielerinnen (Siegerin der 2. Verliererrunde gegen Verliererin der 2. Gewinnerrunde)

|}

Finale 
2 Spielerinnen (Siegerin der 2. Gewinnerrunde gegen Siegerin der 3. Verliererrunde)

|}

Einzelnachweise 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Kiew